Ната́наель Матте́ус фон Вольф (, 26 января 1724, Хойнице, Королевская Пруссия — 15 декабря 1784, Гданьск) — немецкий ботаник и врач.

Изучал медицину в университете Эрфурта (), где в 1748 году получил учёную степень.
После чего он стал личным доктором епископа Познани Теодора Казимира Чарторыйского. Оставался личным врачом епископа до момента его смерти в 1768 году.
В 1769 году Вольф открыл частную практику в Тчеве, а в 1772 — в Данциге, где работал остальную часть своей жизни.

В 1777 году он был избран членом Лондонского королевского общества.

Труды 
 Unterricht vors Volk gegen die Pest, 1770
 Genera Plantarum, Vocabulis characteristica definita, 1776
 Concordantia Botanica, 1780
 Genera et Species Plantarum vocabulis charactericis definita, 1781

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Ботаники Польши
Умершие в Гданьске